Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Porsche Tennis Grand Prix 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 18. April 2016 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Stuttgart